Тримбл () — английская фамилия. По данным 2014 года, фамилия Тримбл занимала 20 204-е место по распространённости в мире: её носили 27 069 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Фамилия 
Основная статья —

А—В 
 Тримбл, Аллен (1803—1853) — американский политик, губернатор Огайо (1822, 1826—1830).
  (1921—1995) — британская писательница, лауреат премии «Золотой кинжал» Ассоциации писателей-криминалистов (1984).
  (род. 1943) — американский астроном, лауреат Премии Жоржа ван Бисбрука (2010).
  (род. 1913) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за национальный репортаж (1960).

Д 
  (ок. 1817—1885) — ирландский и канадский врач и политик, мэр Виктории (1868—1870), председатель Законодательного собрания Британской Колумбии (1872—1878).
  (1894—1972) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Арканзас (1945—1967).
  (1918—2006) — тренер по игре в американский и канадский футбол, обладатель Кубка Грея в качестве тренера клуба «Гамильтон Тайгер-Кэтс» (1957).
  (1915—2000) — ирландская пианистка и композитор.
  (1812—1884) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Теннесси (1867—1869).
  (в замужестве — Гризбауэр; род. 1970) — американская пловчиха и триатлонистка, чемпионка Панамериканских игр по плаванию на 200 м на спине (1991).

И, К 
 Тримбл, Исаак (1802—1888) — американский офицер и гражданский инженер, генерал армии Конфедерации.
  (1813—1887) — американский врач и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1859—1863).

Л 
  (1923—1986) — американский композитор и музыкальный критик.
 Тримбл, Лоуренс (1885—1954) — американский кинорежиссёр, сценарист и дрессировщик собак.
  (1825—1904) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Кентукки (1865—1871).
 Тримбл, Майкл (род. 1984) — австралийский автогонщик, обладатель 2-го места Австралийского водительского чемпионата (2005).

М—Р 
  (род. 1995) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Мельбурн Юнайтед».
 Тримбл, Мэри Дайан (в замужестве — Грэм; ум. 2012) — канадская фигуристка, чемпионка Канады в 10-шаговой дисциплине (1951).
  (1913—2005) — заместитель командующего Береговой охраной США (1966—1970).
  (1776—1828) — американский юрист, член Верховного суда США (1826—1828).
  (1824—1899) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1879—1887).

С 
  (1864—1946) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Кентукки (1900), член Палаты представителей США (1901—1907).
 
  (1934—2019) — австралийский крикетчик, обладатель Кубка Gillette в составе команды Квинсленда (1976).

У 
  (1786—1821) — американский политик, член Сената (1819—1821).
  (1907—1996) — американский дипломат, посол США в Камбодже (1959—1953).
 Тримбл, Уильям — канадский фигурист, чемпион Канады в вальсе на льду (1956).

Ф, Э 
 Тримбл, Филип (род. 1937) — американский дипломат, посол США в Непале (1980—1981).
 Тримбл, Франсин (1964—1978) — жертва вместе с Керри Грэм (1963—1978) нераскрытого убийства в Форествилле (штат Калифорния).
  (1878—1934) — американский архитектор, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест.
 Тримбл, Эндрю (род. 1984) — ирландский регбист.

Топоним США 
 Тримбл — округ в Кентукки.
  — город в Миссури.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Теннесси.

Прочее 
 Trimble Inc. — американская технологическая компания.

Примечания